Belford (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Belford (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland